Њукасл јунајтед () је фудбалски клуб из Њукасла, Енглеска. Настао је 1892. године спајањем клубова Њукасл ист енд и Њукасл вест енд. Наступају у Премијер лиги од 2017. године. Њихов најпознатији надимак је Свраке.

Клуб је освајао првенство Енглеске четири пута, последњи пут 1927. године. ФА куп су освојили шест пута. Највећи успех остварен у Европи им је освајање Купа сајамских градова у сезони 1968/69 (претеча данашњег Купа УЕФА).

Клуб је био веома успешан у Премијер лиги током 1990-их и раних 2000-их, али се углавном боре за опстанак од 2006-07 сезоне. Из Премијер лиге су први пут испали испали 2009, а други пут 2016. године.

Они имају жесток локални ривалитет са екипом Сандерленд, а два клуба су сe први пут сусрели у Тајн-Вер дербију 1898. године. Традиционалне боје клуба су црно-беле пругасти дресови, црни шорц и црне чарапе. Њихова традиционална грб узима елементе градског грба, који има два сива морска коња.

Власник клуба је од 2007. до 2021. био Мајк Ешли, који га је купио за 133 милиона фунти. Конзорцијум окупљен око фонда из Саудијске Арабије је 7. октобра 2021. купио клуб од Ешлија за 300 милиона британских фунти, чиме је Њукасл јунајтед постао најбогатији клуб у Премијер лиги.

Историја 

Клуб је члан Премијер Лиге и за 24 године њеног постојања, само је 2 пута испадао из овог такмичења, и никада није пала испод другог ранга енглеског фудбала од свог уласка у фудбалску асоцијацију (ФА) 1893. године. Клуб је у власништву Мајка Ешлија од 2007. године, који је наследио председника и власника Сер Џона Хола.

Они су освојили четири наслова шампиона државе и шест ФА купа, као и 1969. године Куп сајамских градова и 2006. године Интертото куп. Њукасл Јунајтед је девети клуб по рангу по броју освојених титула у Енглеској. Најуспешнији период у клубу је између 1904. и 1910. године, када су освојили ФА куп и три наслова шампиона дивизије. Клуб је седамнаести најбогатији клуб на свету у смислу годишњег прихода, стварајући 169,3 милиона евра у 2015. години. Историјски, Њукасл је имао највиши ранг у Премијер лиги 1999. године, када су били пети најбогатији клуб на свету, а други у Енглеској само иза Манчестер Јунајтеда.

Стадион 

Кроз историју Њукасл Јунајтед-а, њихов дом је стадион Сент Џејмс парк, најстарији и највећи фудбалски стадион у североисточној Енглеској, као и шести по величини фудбалски стадион у Великој Британији. Стадион је био домаћин десет међународних фудбалских утакмица на високом нивоу, први у 1901. и најскорији 2005. године. Коришћен је и на Олимпијским играма 2012. као и 2015. године на Светском купу у рагбију.

Познати играчи

Трофеји 
 Прва лига Енглеске (4)
 1905, 1907, 1909, 1927
 ФА куп (6)
 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955
 Куп сајамских градова (1)
 1968/69.
 Интертото куп (1)
 2008

Њукасл јунајтед у европским такмичењима

Извори

Спољашње везе 

 Званични сајт
 Сајт навијача
 Сајт на српском језику

Њукасл јунајтед